Crosville kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Crosville-sur-Scie, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Crosville-la-Vieille, departementet Eure i regionen Normandie,